Гусев, Леонид:
 
 Гусев, Леонид Владимирович (род. 1979) — проректор МГУ, руководитель дирекции Фестиваля науки.
 Гусев, Леонид Николаевич (1907 — ?) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Алтайского краевого комитета. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.